La Nación (Argentinië), Argentijns dagblad
 La Nación (Chili), Chileens dagblad